Divertimento – svago che deriva da cose piacevoli e il piacere che ne deriva
 Divertimento – in musica, composizione leggera e giocosa
Charlot in vacanza (Recreation) – cortometraggio di Charlie Chaplin del 1914 noto anche come Divertimento.